La Coupe de Belgique 2013-2014 est la  de la Coupe de Belgique.

En raison de la phase finale de la Coupe du monde en fin de saison, la Fédération belge a décidé que, comme en 2012, la finale est jouée très tôt, à savoir le .

Fonctionnement - Règlement 
La Coupe de Belgique est jouée par matchs à élimination directe. Les équipes de Division 1 (Jupiler Pro League) ne commencent l'épreuve qu'à partir des seizièmes de finale. 

Au total 286 clubs participent à la  de l'épreuve.

Pour l'édition 2012-2013, cinq tours préliminaires concernent 270 clubs issus de tous les niveaux inférieurs à la Jupiler Pro League. Au total, les 286 équipes proviennent des divisions suivantes :

 152 clubs provinciaux
 64 clubs de Promotion
 36 clubs de Division 3
 18 clubs de Division 2
 16 club de Jupiler League

Calendrier 

Le tirage au sort des premiers tours éliminatoires qu'entament des cercles de Promotion et de provinciales a eu lieu le , au siège de l'URSBSFA.

Cinquième tour préliminaire 

Ce cinquième tour comporte 16 rencontres entre les qualifiés du . Les seize vainqueurs sont assurés d'affronter un club de première division lors des seizièmes de finale.

Ce tour de compétition est initialement programmé le dimanche , mais des accords entre les clubs concernés peuvent intervenir pour avancer certains matchs au samedi .

Au vu du programme, cinq certitudes se dégagent: en 1/16 de finale, il y aura au moins 3 équipes de Division 2 (matches 252, 254 et 261), 1 club de Division 3 (match 259) et 1 club de Promotion (match 248).

Tirage intégral 
C'est lors de ce tour qu'entrent en lice les seize clubs de Jupiler Pro League.
Pour la première fois, l'URBSFA effectue un tirage au sort intégral. C'est-à-dire que les tours successifs sont connus jusqu'aux demi-finales. Ce tirage au sort a lieu le mercredi  au siège de la fédération.  C'est l'ancien sélectionneur fédéral Aimé Anthuenis qui effectue le tirage.

Les seizièmes de finale se déroulent le mercredi . Selon des accords conclus entre les clubs concernés et/ou avec les chaînes de télévision, des rencontres peuvent être reprogrammées la veille ou le lendemain de la date prévue.

  = Tenant du trophée.

Tableau complet 
Pour la première fois, en raison du tirage intégral, on peut donc visualiser le schéma de l'épreuve à la manière du tableau final d'un tournoi de tennis.

On constate que les « quatre grands » (Anderlecht, Club Bruges, Genk et Standard) occupent chacun un quart de tableau (groupe de 4 rencontres) et donc ne se rencontreront qu'éventuellement en demi-finales…

Autre constatation, au su des placements dans le tableau, en cas de qualification, Lommel (placé en 1) jouera à domicile et ce y compris les rencontres « aller » à partir des quarts. À l'opposé, le Standard (placé en 32) se déplacera et ce y compris les rencontres « aller » à partir des quarts. Donc les « Rouches » joueraient les retours à domicile.

 Seizième de finale 

La répartition géographique des 32 clubs est la suivante : 16 clubs de Jupiler Pro League (D1), 9 clubs de Belgacom League (D2), 4 clubs de Division 3, 3 clubs de Promotion.

Une seule surprise est enregistrée lors des 1/16 de finale, la qualification de Westerlo, pensionnaire de D2 au détriment de l'AEC Mons. Notons qu'au moment où ce match se déroule, Westerlo est  en D2 alors que Mons est dernier en Jupiler League. La partie connaît son épilogue aux tirs au but. Le  de Mons n'est pas validé par Monsieur Lardot alors que les images de la télévision semblent prouver que le ballon a bien franchi la ligne de but.

Certains clubs de l'élite ne se sont qualifiés « qu'à l'arraché » en termes de score (Club Bruges, Sporting Charleroi, Courtrai). Ce fut aussi le cas de Zulte-Waregem qui fut longtemps mené au Vigor Hamme, à cette époque dernier de sa série de Division 3. À Lommel, le Lierse fut mené (2-1), jusqu'à la , avant d'inverser le cours des événements dans les dernières secondes.

Par contre, plusieurs scores ne laissent planer aucun doute sur l'écart des forces en présence.

 Ordre du tirage au sort initial inversé.

 Huitièmes de finale 
Ce tour est joué en une seule manche disputée sur le terrain de la première équipe citée. 

La répartition des 16 clubs est la suivante : 15 clubs de Jupiler Pro League (D1), 1 club de Belgacom League (D2).

Trois grosses surprises attendaient les observateurs: le Standard, le Club Brugeois et Anderlecht passèrent à la trappe. Soir les deux premiers de la Jupiler League et le club le plus titré du pays ! Pensionnaire de D2, où il occupait à ce moment la , Westerlo mena deux fois devant les Mauves et Blancs avant de sortir gagnant d'une séance de tirs au but. Sur ses 43 derniers penalties ou tirs au but, Anderlecht en a manqué...21 !

Le Standard de Liège baissa pavillon au CS Brugeois au terme d'un petit match, à la suite d'un penalty relativement léger. Les « BLauw n'Zwart » s'inclinèrent dans un derby flandrien à Courtrai qui les avaient déjà battus en championnat.

Genk, tenant du trophée découvre un chemin dégagé vers un nouveau succès mais attention aux « outsiders » qui sentent pousser des ambitions nouvelles.

  = Tenant du trophée.

 Quarts de finale 
Les rencontres se jouent les  (aller) et  (retour'').

La répartition des 8 clubs est la suivante : 7 clubs de Jupiler Pro League (D1), 1 club de Belgacom League (D2).

  = Tenant du trophée.

Demi-finales

Finale 

Le match de la finale de la coupe est jouée le samedi . au Stade Roi Baudouin.

Nombre d'équipes par division

Notes et références 

 Site de l'URBSFA
 Pages sportives des journaux et quotidiens de l'époque.
 Archives de l'ASBL Foot100

2014
Belgique M
Coupe M